Le designazioni di Bayer c Velorum e C Velorum sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

c Velorum (HD 78004)
C Velorum (HD 73155)